A természetes lantán (La) egy stabil (139La) és egy radioaktív (138La) izotóp keveréke, a stabil izotóp gyakorisága 99,91%. 38 radioizotópját írták le, ezek közül a legstabilabbak a 138La (felezési ideje 1,02 év), a 137La () és a 140La (1,6781 nap). A többi radioaktív izotóp felezési ideje egy napnál rövidebb, többségüké az 1 percet sem éri el. A lantánnak 12 magizomerje is létezik, ezek közül a leghosszabb élettartammal a 24,3 perces felezési idejű 132mLa rendelkezik.

A lantán izotópjainak (117La–155La) atomtömege a 116,95–154,96 u tartományba esik.

Standard atomtömeg: 138,90547(7) u.

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Lantán